Tigga ist der Familienname folgender Personen:

 Fulgence Aloysius Tigga (* 1965), indischer Geistlicher, Bischof von Raiganj
 Leo Tigga (1916–1986), indischer Ordensgeistlicher, Bischof von Raiganj
 Stanislaus Tigga (1898–1970), indischer Geistlicher, Bischof von Raigarh-Ambikapur